Лас-Касас-дель-Конде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 1,26 км². Население — 64 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Покровителем города считается Эль Санто Кристо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página personal: Raul Acera López

Муниципалитеты Саламанки